Arsenoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Arsen und Sauerstoff. Diese sind:
 Arsen(III)-oxid, As2O3
 Arsen(V)-oxid, As2O5
 Arsen(III,V)-oxid, As2O4